La pointe du Diable est un cap de l'île de La Réunion.
Le nom de pointe du Diable a été donné à différentes autres pointes, en particulier :
 à une pointe séparant les anses de Sainte-Anne du Portzic et du Dellec, sur le territoire de la commune de Plouzané, à l'ouest de Brest ; non loin se trouve la Technopole de la Pointe du Diable.